FPO steht für:

 Fachmann für Personen- und Objektschutz
 Fareinikte Partisaner Organisatzije, ehemalige jüdische Widerstandsgruppe im heutigen Litauen
 Federação Portuguesa de Orientação, der portugiesische Orientierungslaufsverband
 Fleet Post Office, Feldpostsystem der United States Navy
 Flexible Polyolefine, Kunststoffe, die häufig zur Bauwerksabdichtung eingesetzt werden
 Europe Airpost, eine französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 FPO (Band), eine mazedonische Hardcore-Band

FPO